En , Niwki désigne :

dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Niwki, village de la powiat de Tuchola,
 Niwki, village de la powiat de Włocławek.

dans la voïvodie de Petite-Pologne
 Niwki, village de la powiat de Dąbrowa,
 Niwki, village de la powiat de Nowy Targ.

dans la voïvodie de Mazovie
 Niwki, village.

dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Niwki, village.

dans la voïvodie de Silésie
 Niwki, village.

dans la voïvodie d'Opole
 Niwki, village de la powiat de Namysłów,
 Niwki, village de la powiat d'Opole,
 Niwki, village de la powiat de Strzelce.